Список населённых пунктов Губкинского городского округа включает в себя населённые пункты, расположенные в округе. В его состав входят: город Губкин и 19 территориальных администраций, которые, не образуют муниципальных образований. Всего на его территории расположено 96 населённых пунктов, среди которых 1 город, 5 посёлков, 54 села и 36 хуторов, и 2 ненаселённых пункта (хутора: Жильцово, Чаплыжный).

Состав городского округа 
Количество населённых пунктов по территориальным администрациям:

Город 
На территории городского округа находится один город, который является административным центром городского округа.

Посёлки 
На территории округа находятся 5 посёлков. Самый большой по численности населения посёлок — посёлок Троицкий.

Сёла 
На территории округа находится 54 села. Самое большое по численности населения село — Скородное.

Хутора 
На территории округа находятся 38 хуторов. Самый большой по численности населения хутор — Калинин.

Примечания 

Губкинский городской округ